Voorburg Cricket Club 1932
 Video 2000
 Vancouver Convention Centre
 Callsign voor het vliegtuig uit de populaire tv-serie Flying Doctors